Короле́вские воро́та:
  ()
  ()
 Королевские ворота (Калининград) ()
 Королевские ворота (Кассель) ()
  ()
  ()
 Королевские ворота (Порвоо) ()
 Королевские ворота (Севилья)
 
 ()